Il termine piatto può assumere diversi significati a seconda del contesto.

Cucina 
Un piatto è un oggetto di uso comune fatto per servire gli alimenti in tavola. 
piatto è anche il contenuto di un piatto, quindi una pietanza.

Musica
 Il piatto è uno strumento musicale idiofono.
 Piatto Crash 
 Piatto China 
 Piatto Ride
 Piatti orchestrali
  Piatto sospeso
 Il piatto è la tavola rotante del giradischi, e il termine viene usato in gergo per indicare tutta l'apparecchiatura.

Informatica
 Il piatto è uno dei componenti interni di un disco rigido.

Altri 
Piatto è un comune della provincia di Biella.
In legatoria è parte della copertina.

Pagine correlate
 Piatti

Altri progetti